Epping (Moselle), Frankrijk
 Epping (Essex), Engeland
 Epping (Nieuw-Zuid-Wales), Australië
 Epping (New Hampshire), VS
 Epping (North Dakota), VS
 Epping (metrostation), metrostation in Londen